Il singolare del Hamburg Masters 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer ha battuto in finale Richard Gasquet 6–3, 7–5, 7–6 (7–4) .

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Hamburg Masters 2005
ATP Tour 2005